Les plantes verdes o viridiplantes (Viridiplantae, literalment "plantes verdes") són un clade d'eucariotes format per algues verdes, que són principalment aquàtiques, i plantes terrestres (embriòfits). Les algues verdes tradicionalment exclouen les plantes terrestres, convertint-les en un grup parafilètic. Les seves cèl·lules tenen cel·lulosa a la paret cel·lular i cloroplasts primaris derivats de l'endosimbiosi amb cianobacteris que contenen clorofil·les a i b i els manquen ficobilines. Existeixen més de 350.000 espècies de plantes verdes.

En algunes classificacions, el grup s'ha considerat un regne, sota diversos noms com Viridiplantae, Chlorobionta, o simplement Plantae, aquest darrer expandint el tradicional regne vegetal per incloure les algues verdes. Adl et al., que van crear una classificació de tots els eucariotes el 2005, van introduir el nom Chloroplastida per aquest grup, on s'encabien els organismes amb cloroplasts de clorofil·la verda. Van rebutjar el nom de Viridiplantae basant-se en que algunes de les espècies no són plantes, segons la concepció tradicional. Les plantes verdes es subdivideixen en dos clades: Chlorophyta i Streptophyta. Juntament amb Rhodophyta i Glaucophytes, es considera que les plantes verdes pertanyen al clade Archaeplastida o Primoplantae.

Una avaluació taxonòmica dels eucariotes basada en la distribució de miosina va mostrar que les plantes verdes perden la miosina de classe-I.

Filogènia i classificació 
Segons Leliaert et al. (2012), la classificació de les plantes verdes és la següent:
 Viridiplantae
Chlorophyta
Chlorophytes
Chlorodendrophyceae
Chlorophyceae
Chaetophorales
Chaetopeltidales
Chlamydomonadales
Oedogoniales
Sphaeropleales
Pedinophyceae 
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Microthamniales
Oocystaceae
Trebouxiales
Clade Prasiola
Ulvophyceae
Bryopsidales
Cladophorales
Dasycladales
Oltmannsiellopsidales
Trentepohliales
Ulvales-Ulotrichales
Prasinophytes (parafilètic)
Mamiellophyceae
Nephroselmidophyceae
Palmophyllales
Prasinococcales
Pycnococcaceae
Pyramimonadales
Streptophyta
Charophyta
Charophyceae
Chlorokybophyceae
Coleochaetophyceae
Klebsormidiophyceae
Mesostigmatophyceae
Zygnematophyceae
Embryophyta (plantes terrestres)

Cladograma

A continuació es mostra una reconstrucció consensuada de la relacions de les algues verdes, basada en dades moleculars.

Referències